Phaeochridius är ett släkte av skalbaggar. Phaeochridius ingår i familjen Hybosoridae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Skalbaggar
Phaeochridius